Islas Orcadas puede hacer referencia:
 a las islas Orcadas, archipiélago de Escocia;
 a las islas Orcadas del Sur, archipiélago de la Antártida;
 al ARA Islas Orcadas, buque de investigación científica; o
 al Islas Orcadas (buque), buque tanque.